Název Blatná má více sídel:
 Blatná – město v okrese Strakonice
 Blatná (Frymburk) – část městyse Frymburk v okrese Český Krumlov
 Horní Blatná – obec v okrese Karlovy Vary
 Blatná na Ostrove – obec na Slovensku

A také:
 Blatná (zámek) – zámek ve stejnojmenném českém městě
 Blatná (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Strakonice
 Blatná (přítok Studeného potoka) – potok na horní Oravě
 Blatná (641 m) – hora v pohoří Smrčiny

příjmení
 Blatný/Blatná
 Blattný

podobné
 Blata (rozcestník)
 Blaťák